Cet article donne des listes des départements français classés par altitude.

Altitudes minimale et maximale au sein de chaque département

Données officielles publiées par l'IGN 
En France, les données officielles relatives aux informations géographiques sont publiées par l'Institut national de l'information géographique et forestière, notamment au sein du Répertoire géographique des communes dont la dernière édition publiée est celle du .

Autre source d'information 
Un site commercial sur le web, réalisé de façon anonyme et n'indiquant pas les références de ses sources, publie des tableaux listant les lieux d'altitude min et max par département. Ces données ont été recopiées ci-dessous puis complétées et référencées progressivement par des lecteurs.

Les collectivités d'outre-mer sont également incluses dans cette liste, indiquées en italique.

La liste suivante (altitude minimale) n'indique aucune référence. Elle s'écarte notablement des données officielles de l'IGN : hormis  d'altitude minimale égale à 0, les données de ce site ne sont identiques à celles de l'IGN que pour , elles sont différentes pour 64 d'entre elles.

Altitude minimale

Altitude maximale

Amplitude 
La liste suivante recense l'amplitude des départements, c'est-à-dire la différence entre leur altitudes maximale et minimale.

Les collectivités d'outre-mer sont indiquées en italique.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Département français
 Listes des départements classés :
 par population, superficie et densité de population
 par PIB/habitant
 par dépenses et endettement
 par superficie forestière

Liens externes 
 

+Altitude

France